McKittrick est un nom propre.

Patronyme 

 Amanda McKittrick Ros (1860-1939), écrivaine irlandaise.
 Ralph McKittrick (1877-1923), golfeur et joueur de tennis américain.

Toponyme 

 McKittrick, census-designated place située en Californie ;
 McKittrick, ville du comté de Montgomery, dans le Missouri ;
 Canyon McKittrick, canyon à la frontière du Nouveau-Mexique et du Texas.